Stjärneborg kan syfta på:

 Stjärneborg (observatorium) – Tycho Brahes observatorium på ön Ven i Öresund
 Stjärneborgs museer –  en museianläggning norr om Aneby i Småland
 Stjärneborg (roman) – Alexandra Coelho Ahndorils roman